Csonu (Junwoo; Comrades) 1975-ben készült dél-koreai sorozat
 Csonu 1983-ban készült dél-koreai sorozat
 Csonu (Jeonwoo, Comrades, Legend of the Patriots) 2010-ben készült dél-koreai sorozat